Серия C — название дивизионов в спортивных соревнованиях Италии и Бразилии:

 Чемпионат Бразилии по футболу (Серия C)
 Чемпионат Италии по футболу (Серия C)